Il singolare del torneo di tennis Rothmans International London 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Cliff Richey che ha battuto in finale Clark Graebner 7-5 6-7 7-5 6-0.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rothmans International London 1972